{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (64601) - || 2001 XW20 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64602) - || 2001 XE21 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64603) - || 2001 XC22 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64604) - || 2001 XM22 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64605) - || 2001 XD23 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64606) - || 2001 XF23 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64607) - || 2001 XG23 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64608) - || 2001 XK23 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64609) - || 2001 XQ24 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64610) - || 2001 XD25 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64611) - || 2001 XA26 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64612) - || 2001 XH26 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64613) - || 2001 XP26 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64614) - || 2001 XW26 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64615) - || 2001 XW27 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64616) - || 2001 XO28 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64617) - || 2001 XP28 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64618) - || 2001 XQ28 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64619) - || 2001 XR28 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64620) - || 2001 XJ29 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64621) - || 2001 XE30 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64622) - || 2001 XO31 ||14 december 2001 || J. M. Roe
|-
| (64623) - || 2001 XU35 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64624) - || 2001 XZ36 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64625) - || 2001 XM41 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64626) - || 2001 XQ42 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64627) - || 2001 XD43 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64628) - || 2001 XJ44 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64629) - || 2001 XS45 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64630) - || 2001 XT45 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64631) - || 2001 XD46 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64632) - || 2001 XT46 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64633) - || 2001 XC48 ||9 december 2001 || LINEAR
|-
| (64634) - || 2001 XU49 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64635) - || 2001 XH50 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64636) - || 2001 XR50 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64637) - || 2001 XM51 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64638) - || 2001 XT51 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64639) - || 2001 XZ51 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64640) - || 2001 XB52 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64641) - || 2001 XC52 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64642) - || 2001 XK52 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64643) - || 2001 XW52 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64644) - || 2001 XE53 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64645) - || 2001 XM53 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64646) - || 2001 XN53 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64647) - || 2001 XQ54 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64648) - || 2001 XD55 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64649) - || 2001 XS55 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64650) - || 2001 XT55 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64651) - || 2001 XS56 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64652) - || 2001 XF57 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64653) - || 2001 XM57 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64654) - || 2001 XH58 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64655) - || 2001 XG59 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64656) - || 2001 XL59 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64657) - || 2001 XP59 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64658) - || 2001 XR59 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64659) - || 2001 XW59 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64660) - || 2001 XH60 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64661) - || 2001 XJ60 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64662) - || 2001 XQ60 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64663) - || 2001 XU60 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64664) - || 2001 XL61 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64665) - || 2001 XD62 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64666) - || 2001 XU62 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64667) - || 2001 XM63 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64668) - || 2001 XR63 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64669) - || 2001 XV63 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64670) - || 2001 XJ64 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64671) - || 2001 XX64 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64672) - || 2001 XS65 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64673) - || 2001 XD66 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64674) - || 2001 XH66 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64675) - || 2001 XL67 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64676) - || 2001 XE68 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64677) - || 2001 XG68 ||10 december 2001 || LINEAR
|-
| (64678) - || 2001 XQ68 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64679) - || 2001 XU68 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64680) - || 2001 XJ70 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64681) - || 2001 XF71 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64682) - || 2001 XM71 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64683) - || 2001 XA72 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64684) - || 2001 XB72 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64685) - || 2001 XP72 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64686) - || 2001 XS72 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64687) - || 2001 XC74 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64688) - || 2001 XC77 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64689) - || 2001 XD79 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64690) - || 2001 XM79 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64691) - || 2001 XM80 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64692) - || 2001 XN81 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64693) - || 2001 XV81 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64694) - || 2001 XL82 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64695) - || 2001 XQ82 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64696) - || 2001 XQ83 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64697) - || 2001 XD84 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64698) - || 2001 XY84 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64699) - || 2001 XY85 ||11 december 2001 || LINEAR
|-
| (64700) - || 2001 XA86 ||11 december 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten